Алексей Левченко:
 Левченко, Алексей Алексеевич (1948—2020) — советский художник кино.
 Левченко, Алексей Максимович (род. 1939) — советский футболист и тренер.
 Левченко, Алексей Яковлевич (1924—2013) — четырежды кавалер медали «За отвагу».